Zooropa, huitième album de U2.
 Zooropa, chanson de l'album précédent.